Segundona pode referir-se a:
Segundona (Angola), competição de futebol de Angola
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B, campeonato brasileiro de futebol